México
 Cidade do México
 México (estado)

 Localidades dos Estados Unidos
 Mexico (Indiana)
 Mexico (Juniata County)
 Mexico (Missouri)
 Mexico Beach

 Astecas — povo mesoamericano também conhecido como "mexicas"

Desambiguações de topônimos